Swammerdam steht für:
 Jan Swammerdam (1637–1680), niederländischer Mediziner und Naturforscher 
 (13669) Swammerdam, Asteroid des Hauptgürtels